Momofuku Ando, industriel japonais, inventeur des nouilles instantanées
 Momofuku,  album d'Elvis Costello